Епикаста () је у грчкој митологији било име више личности.

Етимологија 
Име Епикаста је остатак облика -{epicatastrephomene}- и има значење „преврнути преко“.

Митологија 
 Према Аполодору, била је кћерка Калидона и Еолије, која се удала за Агенора и родила Портаона и Демонику.
 Аполодор је помињао и Епикасту, кћерку Аугије, краља Елиде. Она је са Хераклом имала сина Тесталуса.
 Према Аполодору, али и Хомеровој „Одисеји“, друго име за Јокасту.
 Мајка Харпалике, Иде и Терагера, које је имала са Клименом.
 Агамедова супруга. Имала је сина Трофонија из првог брака, кога је Агамед усвојио. Са Агамедом је имала сина Керкиона.

Извори 

Грчка митологија
Жене у грчкој митологији